

Persone
Ermila Popova (1937-2021) – ex cestista bulgara
Ksenia Popova (1988) – nuotatrice russa
Larisa Popova (1957) – ex canottiera sovietica naturalizzata moldava
Ljubov' Sergeevna Popova (1889-1924) – pittrice e scenografa russa
Mariana Popova (1978) – cantante bulgara
Polina Popova (1995) – modella russa
Radka Popova (1974) – ex biatleta bulgara
Sofka Popova (1953) – ex velocista bulgara
Tat'jana Popova (1984) – ex cestista russa
Vanja Popova (1969) – ex cestista bulgara

Altro
Cratere Popova – cratere sulla superficie di Mercurio
Popova – villaggio facente parte del comune di Blace, Serbia